Aulohalaelurus är ett släkte av hajar. Aulohalaelurus ingår i familjen rödhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rödhajar
Aulohalaelurus